L'edizione 1993-94 della League of Wales vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu David Taylor (Porthmadog), con 43 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Bangor City Campione del Galles 1993-94.
 Briton Ferry Athletic retrocesso.

Calcio nel 1993
Calcio nel 1994
Campionato gallese di calcio